Бумажник:
 Бумажник, см. кошелёк.
 Бумажник (хоккейный клуб)
 Бумажник (стадион, Сыктывкар)
 Бумажник (футбольный клуб)

См. также 
 Слово-бумажник
 Красный Бумажник
 Бумажников (микрорайон)
 Проспект Бумажников